Cerva – miejscowość w Portugalii w gminie Ribeira de Pena
 Cerva – miejscowość i gmina we Włoszech

pt:Cerva